Humason ist:

 Milton Lasell Humason (1891–1972), US-amerikanischer Astronom
 Humason (Mondkrater), benannt nach Milton Lasell Humason
 (2070) Humason, ein Asteroid, benannt nach Milton Lasell Humason
 C/1961 R1 (Humason), ein Komet, entdeckt von Milton Lasell Humason